Osoby o tym nazwisku:
 Adam Tomajer – polski działacz samorządowy i partyjny, ekonomista,
 Tadeusz Tomajer – polski sędzia i oficer